Káldor, férfikeresztnév
 Káldor, családnév